Montagu House pode referir-se a um dos seguintes palácios londrinos pertencentes aos Duques de Montagu:
 Montagu House (Bloomsbury), situado na Great Russell Street, distrito de Bloomsbury, o qual se tornou na primeira casa do Museu Britânico.
 Montagu House (Whitehall), situado no Whitehall,  Westminster.

Ambos foram demolidos, o primeiro na década de 1840 e o segundo por volta de 1920.

Desambiguação